Cornwall Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cornwall Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Cornwall Island, Ontario, ö, 
 Cornwall Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar